Henri Bloemers (1880-1947), burgemeester van Borculo, Rheden, Groningen en Arnhem

of naar zijn zoon

Hugo Willibrord Bloemers (1908-2001), burgemeester van Roden, Assen en Deventer en Commissaris van de Koningin in Gelderland